Living Room steht für:

 Living Room (Fernsehsendung), Schweizer Talk-Fernsehsendung
 Living Room (Jazzclub), Jazz-Club in Paris
 The Living Room, Musik-Club in New York City
 Living Room Tour, Konzertmitschnitt von Carole King